Орхон — річка в Монголії, права притока річки Селенга.
 Орхон — аймак Монголії.
 Орхон — сомон Селенгійського аймаку, Монголія.
 Орхон — сомон аймаку Булган, Монголія.
 Орхон — залізнична станція в Монголії на Трансмонгольській залізниці

Багатозначні топоніми